Cogny (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Cogny (Rodan) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy